Personagem da tragédia Romeu e Julieta de Shakespeare
 Romeu (Mirandela) — freguesia portuguesa

Futebolistas brasileiros
 Romeu Pellicciari
 Romeu Pereira dos Santos
 Romeu Mendes Rodrigues

Desambiguações de prenomes